Alexanderplatz kan syfta på:

 Alexanderplatz – ett torg i Berlin
 Berlin Alexanderplatz – en roman av Alfred Döblin
 Berlin – Alexanderplatz (film) – en film från 1931
 Berlin Alexanderplatz (TV-serie) – en TV-serie från 1980